Мария Ганфштенгль (, иногда Ханфштенгль, урожд. Шрёдер, ; 30 апреля 1848, Бреслау — 5 сентября 1917, Мюнхен) — немецкая певица (сопрано).

Училась в Баден-Бадене у Полины Виардо. В 1866 г. дебютировала на парижской оперной сцене, но с началом Франко-прусской войны вернулась в Германию, с 1871 г. пела в Придворной опере в Штутгарте. В 1873 г. вышла замуж за фотографа Эрвина Ганфштенгля (1840 — ок. 1913), сына известного литографа и фотографа Франца Ганфштенгля.

В 1878 году прервала карьеру для дополнительного обучения во Флоренции у Луиджи Ваннуччини, затем выступала в городском театре Франкфурта-на-Майне. К лучшим партиям Ганфштенгль относились Розина из «Севильского цирюльника», Гретхен из «Фауста» Гуно, Лючия ди Ламмермур из одноимённой оперы Доницетти. В 1895—1897 гг. преподавала в Консерватории Хоха. В 1902 г. опубликовала книгу «Мой метод обучения пению и начальная теория слова и образа» ().

Примечания

Ссылки 
 

Певцы и певицы Германии
Оперные певцы и певицы Германии
Академические музыканты Германии
Сопрано Германии